Muhammad Ali – sułtan Brunei w latach 1660–1661
 Muhammad Ali (1769–1849) – kedyw (wicekról) Egiptu
 Muhammad Ali Jinnah (1876–1948) – indyjski i pakistański polityk
 Muhammad Ali (ur. 1933) – pakistański bokser
 Muhammad Ali, Cassius Marcellus Clay (1942–2016) – amerykański bokser, mistrz świata
 Muhammad Ali (1976–2021) – pakistański wspinacz
 Muhammad Ali (ur. 1989) – pakistański piłkarz
 Muhammad Ali (ur. 1996) – angielski bokser